Тип «Луиджи Дуранд де ла Пенне» () — серия итальянских эскадренных миноносцев УРО 1980-х годов.

Проект 
Были созданы в первой половине 1980-х годов и предназначались для замены устаревших эсминцев типа «Импавидо».
Названы в честь Луиджи Дуранд де ла Пенне (; 11 февраля 1914, Генуя, Италия – 17 января 1992 года, там же), водолаза  Итальянского военно-морского флота, (с 1935 года — в La Decima or Xª MAS ("10-я штурмовая флотилия транспортных средств")), участника Второй мировой войны, депутата парламента Итальянской республики, вице-адмирала.

Строительство 
Первоначально планировалось построить четыре эсминца типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне», но строительство второй пары было отменено в 1993 году в пользу совместного франко-итальянского проекта фрегатов типа «Орризонте». В итоге, в 1988—1993 годах были построены лишь два корабля этого класса, в 1992 году переименованных в честь знаменитых итальянских боевых пловцов времён Второй мировой войны.

Служба 
В 2004 году оба корабля прошли модернизацию, заключавшуюся в установке пусковой установки противолодочных ракетоторпед «Милас» и более совершенных гидролокаторов. По состоянию на 2009 год, оба эсминца типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне» остаются на вооружении ВМС Италии и несут активную службу.

Представители

Участие в операциях 
 Эскадренный миноносец D560 ВМС Италии «Дуранд де ла Пене» принимал участие в морской операции НАТО «Союзный оператор» по борьбе с Сомалийскими пиратами Индийском океане и Аденском заливе с октября 2008 года по 14 декабря 2008 года.

Примечания

Литература